Tcl — скриптовый язык программирования
 Tiny Core Linux — минидистрибутив Linux
 Transaction Control Language — расширение SQL
 Turkish Champions League — киберспортивная профессиональная уайлд-кард лига по League of Legends
 TCL Corporation — китайская компания по производству бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры